Prost AP01 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Prost Grand Prix. Участвовал в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 

После довольно хороших результатов в дебютном сезоне,  год стал просто провальным для Prost Grand Prix. Главной проблемой стала коробка передач: тяжёлая и ненадёжная. Проблемы возникли ещё в межсезонье - AP01 прошла краш-тест ФИА только с третьего раза.

Команде удалось завоевать только одно очко в зачёт Кубка конструкторов: Ярно Трулли финишировал шестым в хаотичной дождевой гонке в Спа.

В начале сезона на корпусе болида имелись "Х"-образные крылышки, но после Гран-при Сан-Марино они были запрещены.

На последнем Гран-при сезона в Судзуке Трулли использовал модернизированную версию AP01B.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Prost Формулы-1